Corey Feldman – amerykański aktor
 Ferdynand Feldman – polski aktor
 Józef Feldman – polski historyk
 Józef Feldman – polski wojskowy i prokurator
 Katarzyna Feldman – polska aktorka
 Klemens Maria Filip Feldman – biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Krystyna Feldman – polska aktorka
 Marty Feldman – angielski aktor i komik
 Morton Feldman – amerykański kompozytor
 Wilhelm Feldman – polski krytyk i historyk literatury

en:Feldmann